Натансон () — патронимическая фамилия, происходящая от еврейского мужского имени Натан.

Известные носители 
 Натансон, Амалия (1836—1930) — мать Зигмунда Фрейда.
 Натансон, Бернард (1926—2011) — американский врач-гинеколог, активный противник абортов.
 Натансон, Варвара Ивановна (1853—1924) — русская революционерка, народница, эсерка.
 Натансон, Владимир Александрович (1909—1994) — советский пианист, педагог и музыковед.
  (1864—1937) — польский физик-теоретик.
 Натансон, Гаральд Исидорович (1930—2003) — советский и российский математик.
 Натансон, Георгий Григорьевич (1921—2017) — советский режиссёр театра и кино, драматург, сценарист.
 Натансон, Григорий Иосифович (1894—1941) — советский экономист, профессор, публицист.
 Натансон, Джефф (род. 1965) — американский сценарист и продюсер, кинорежиссёр.
 Натансон, Исидор Павлович (1906—1964) — советский математик.
 Натансон, Луиза Майснер (1924—2008) — американская пианистка и педагог.
 Натансон, Людвиг Вольфович (1821—1896) — российский и польский врач и общественный деятель.
 Натансон, Марк Андреевич (1850—1919) — российский революционер.
 Натансон, Ольга Александровна (1850—1881) — русская революционерка, народница.
 Натансон, Софья Васильевна (урожд. Щетинина; 1908—1994) — советский учёный в области фотохимии.
 Натансон, Якуб (1832—1884) — польский химик и финансист, общественный деятель.